Per Holmberg kan syfta på:

 Per Holmberg (skådespelare) (född 1951), svensk skådespelare
 Per Holmberg (pilot) (född 1945), känd genom Gottröraolyckan.
 Per Holmberg (ekonom) (1925–1995)
 Per Holmberg (konstnär) (född omkring 1950), konstnär känd för bland annat "Hängande trädgårdar" i Huvudsta station
 Per Holmberg (språkvetare) (född 1964), svensk språkvetare

Se även 

 Pelle Holmberg (1948–2020), biolog, svampkännare och författare
 Pelle Holmberg (gitarrist) (född 1982), svensk gitarrist

Referenser